Случка (спаривание, совокупление, покрытие, вязка) — спаривание животных с целью получения потомства. Термин обычно применяется по отношению к сельскохозяйственным животным и животным-компаньонам (иногда также к диким животным, которые содержатся в неволе). Случкой называется спаривание крупных животных, но употребляется также в отношении собак, применительно к которым также употребляется применяемая в отношении мелких животных вязка, а также блюдка. Спаривание проводят во время охоты у самки.

Случка — один из способов осеменения самки самцом (в терминах сельского хозяйства — матки производителем). В отличие от искусственного осеменения, случка является способом естественного осеменения. В основе лежат половые рефлексы, при неправильном проведении возможно половое истощение самцов. В животноводстве случка является устаревшим способом и постепенно вытесняется искусственным осеменением как более прогрессивным и имеющим ряд существенных преимуществ. Что в первом, что во втором случае используются самцы-пробники.

Возраст первой случки 
Чтобы обеспечить высокую плодовитость животного, рождение здорового приплода, отсутствие ущерба от беременности для материнского организма, нормальное его функционирование в период беременности, родов и лактации важно соблюдать возраст первой случки. Поскольку половая зрелость животного наступает обычно раньше, чем заканчиваются его основной рост, структурное и физиологическое развитие, половозрелым самкам во время 2—3 первых половых циклов не дают спариваться с самцами (равно как и не производят искусственного осеменения). Принято считать, что животное достигло репродуктивного периода, когда масса его тела составляет не менее 70 % предполагаемой массы тела зрелого организма, а размер тела примерно соответствует таковому у взрослых животных.

Тёлок и быков у домашних быков допускают к случке (в терминах сельского хозяйства — пускают в случку) , кобыл и жеребцов у домашних лошадей — в три года, баранов и ярок — .

У домашних свиней молодых свиноматок допускают к случке не ранее 8—9-месячного возраста, когда они весят , хряков — не моложе годовалого возраста, когда они весят . У белых пуховых кроликов первую случку у самок рекомендуется проводить не ранее, чем в восьмимесячном возрасте.

Вольная случка и ручная случка 
Различают «вольную случку», которая происходит в стаде (табуне, отаре) при совместном содержании самцов и самок, и «ручную случку», при которой самец спаривается с подобранными для него самками.

Ручная случка имеет ряд преимуществ по сравнению с вольной случкой: она позволяет вести полноценный учёт и планомерную селективную работу, регулировать сроки получения потомства, исключает повторные садки производителя на ту же самку. Если в стаде (табуне) имеется несколько производителей, при вольной случке становится невозможным достоверно установить происхождение приплода. Кроме того, при наличии самки с болезнью, передаваемой половым путём (например, со случной болезнью, вызываемой одним из видов трипаносом), допущение вольной случки может привести к заражению производителя и дальнейшему заражению других самок.

Специальное помещение, в котором проводится ручная случка, называется «случным пунктом».

Используют также другие виды случки, в которых контроль за спариванием животных является частичным.
 Варковая случка (в коневодстве и у КРС) — вид случки, при котором к отобранным кобылам, содержащимся в отдельном помещении, два раза в день запускают жеребца-производителя, после чего он сам находит кобылу, готовую к случке.
 Косячная случка (в коневодстве) — вид случки, при котором жеребец-производитель содержится в течение пастбищного сезона в косяке из 20—25 кобыл.
 Классная случка (в овцеводстве) — вид случки, при котором в отару маток определённого класса пускают баранов для вольного покрытия; обычно баранов-производителей делят на две группы и пускают к маткам поочерёдно. Этот вид случки применяется в неплеменных хозяйствах.
 Гаремная случка (в овцеводстве) — вид случки, при котором для каждого барана-производителя подбирают группу из 30—40 маток. Этот вид случки применяется в небольших племенных хозяйствах.

См. также 
 Скрещивание
 Селекция

Примечания

Литература 
 
 
 

Животноводство
Половое размножение
Племенное дело